Poblacions:
 Mount Washington (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Mount Washington (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Mount Washington (Colúmbia Britànica) al Canadà
 Muntanyes:
 Mount Washington (Nou Hampshire)
 Mount Washington (Nevada)
 Mount Washington (Oregon)
 Mount Washington (Comtat de King), Washington
 Mount Washington (Comtat de Mason), Washington